Gdzie jest jasnowłosa? – polski komiks wydany w serii Kapitan Żbik. Autorami scenariusza są Wanda Falkowska i Barbara Seidler,  a wykonawcą rysunków Jerzy Wróblewski.

Fabuła komiksu 

Do miejscowości Leśne Łazy przybywa na wakacje do cioci Marek Lewandowski. Podejrzewa on, że w domku nad rzeką przestępcy przetrzymują porwane dziecko. Marek zawiadamia listownie o tym kapitana Żbika. Ten przyjeżdża na wezwania, lecz tymczasem porywacze ulatniają się. Kapitan Żbik zabiera Marka do Warszawy, gdzie ten na okazanym mu zdjęciu poznaje jednego z porywaczy. Milicja po wywiadzie trafia do siostry podejrzanego i tam odnajduje porwaną dziewczynkę. Obu porywaczy kapitan Żbik ujmuje w podwarszawskiej miejscowości. Marek z uratowaną dziewczynką i jej rodzicami wyjeżdża na resztę wakacji do Bułgarii.

Dodatki 

 Na drugiej stronie okładki znajduje się list kapitana Żbika do czytelników, w którym przestrzega on przed zabawami na kruchym lodzie, co może skończyć się tragicznie.
 Na stronie 34 znajduje się artykuł Radarowy miernik prędkości, który przybliża zasady działania popularnego "radaru". 
 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię porucznika Jana Daniela i sierżanta Aleksandra Góreckiego, którzy zorganizowali akcję ratunkową podczas pożaru zakładu przemysłowego.
 Na czwartej stronie okładki umieszczono artykuł Kronika MO o organizowaniu pracy milicji w roku 1945 w Gdańsku i okolicach.

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1974 - "Sport i Turystyka", nakład: 100 000 egzemplarzy
 wydanie  II 1978 - "Sport i Turystyka", nakład: 200 000 egzemplarzy

Bibliografia 

 W. Falkowska, B. Seidler, J. Wróblewski : Gdzie jest jasnowłosa?. Warszawa: Sport i Turystyka, 1978.

Kapitan Żbik
Twórczość Jerzego Wróblewskiego